Gasfinolhu est un nom propre qui peut désigner :
 Gasfinolhu, une île de la subdivision d'Alif Dhaal aux Maldives ;
 Gasfinolhu, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Gasfinolhu, une île de la subdivision de Laamu aux Maldives.